Sant Patrici d'Irlanda (Cúmbria, Anglaterra, c. 387 - Saul, Irlanda, 461), religiós britó, missioner i evangelitzador d'Irlanda 
 Sant Patrici de Màlaga (Màlaga?, segle III - Gàl·lia, 307), eclesiàstic hispanoromà, primer bisbe de Màlaga 
 Orde de Sant Patrici, orde de cavalleria creat pel rei Jordi III el 1783, atorgada als notables irlandesos pels serveis a Irlanda.
 Dia de Sant Patrici, festa patronal d'Irlanda en honor del seu sant patró Patrici d'Irlanda (17 de març)
 Batalló de Sant Patrici batalló integrat per desertors de les forces dels Estats Units que s'uniren a l'exèrcit mexicà durant la Guerra Estats Units-Mèxic de 1846-1848